Čaka může znamenat
 Šaka, africký vojevůdce
 Toponyma
 Čaka (okres Levice) (, ), obec na Slovensku

Související články 
 čáka – vojenský klobouk důstojníků evropských armád 18. a 19. století
 Čák, Csáková ()
 Cseke

Toponyma 
 Čakajovce
 Čakov
 Čaková ()
 Čakovec (, ), Čaklovac ()
 Čakovice (rozcestník)
 Čakovičky